Грінченко — українське прізвище.

 Грінченко Борис Дмитрович (1863–1910) — український письменник, педагог, літературознавець, лексикограф, етнограф, історик, публіцист, видавець, громадсько-культурний діяч.
 Грінченко Віктор Тимофійович (* 4 жовтня 1937, Полтава) — український науковець у галузях акустики та механіки рідин, академік Національної академії наук України (1995), заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії УРСР (1989).
 Грінченко Володимир Автономович (1900—1948) — український археолог, музеєзнавець.
 Грінченко В'ячеслав Олександрович (1938—1998) — оперний співак.
 Грінченко Марія Миколаївна (1863, Богодухів — 1928, Київ) — українська письменниця, перекладач, педагог.
 Грінченко Микола Вікторович (1983—2015) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Грінченко Микола Олексійович (1888, Київ — 1942, Уфа) — український музикознавець, фольклорист.
 Грінченко Настя Борисівна (1884, Нижня Сироватка — 1908, Київ) — українська письменниця.
 Грінченко Олександр Маркович — український вчений-ґрунтознавець радянських часів, доктор сільськогосподарських наук, член-кореспондент Української академії сільськогосподарських наук, заслужений діяч науки УРСР,
 Грінченко Сергій Степанович (1953) — баяніст, народний артист України.

Див. також 
 Гринченко

Українські прізвища